Евгений Васильевич Шишкин (род. 1 июня 1956, Киров) — русский писатель, сценарист и драматург, педагог. Член Союза писателей России (с 1993 г.), член Союза журналистов Москвы.

Биография 
Родился в Кирове, в семье Василия Егоровича и Лидии Семёновны (урожд. Евдокимова) Шишкиных. После окончания школы работал на заводе, служил в Советской армии в звании сержанта в артиллерийском полку. В 1979 году окончил факультет автоматики и вычислительной техники Кировского политехнического института, в 1987-ом — филологический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, в 1995-ом — Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького в Москве.

В 1981—1987 гг. работал в учреждениях культуры г. Горького, в 1987—1989 гг. преподавал в речном училище. В 1989 —1993 гг. — консультант Бюро пропаганды художественной литературы. С 1995 г. — редактор в издательстве «Бегемот», в 1998— 2001 гг. — главный редактор журнала «Нижний Новгород». В 2001—2003 гг. преподавал в Литературном институте им. М. Горького (доцент кафедры творчества), там же на Высших литературных курсах вёл мастер-класс прозы. С 2004—2019 гг. заведующий отделом прозы журнала «Наш современник», с 2019 году — генеральный директор журнала "Роман-газета", с апреля 2021 года — на творческой работе.

Живёт в Москве.

Семья 
Женат; имеет двух дочерей.

Творчество 
Печатался в журналах «Нижний Новгород», «Наш современник», «Роман-газета», «Смена», «Подъём»,«Русский дом»,«Московский вестник», «Всемирная литература», «Очаг», «Нёман», «Полымя», «Воин России», «Дон», «Сибирские огни» и других. Автор романов «Бесова душа», «Закон сохранения любви», «Правда и блаженство», «Мужская жизнь», автор сборников прозы «До самого горизонта», «Только о любви», «Концерт», книги критических заметок «Монстры и пигмеи», книги публицистики «Русский аршин». Рассказы и романы переводились на башкирский, белорусский, болгарский, китайский и финский языки.

Автор пьесы «Виновата ли я?» (поставлена в Московском драматическом Театре «На Перовской»), сценария к документальному фильму «Адрес прежний: Тверской бульвар, 25», автор комедии «Лекарство от храпа» (поставлена в Московском драматическом Театре «На Перовской»).

Автор статей о творчестве А. С. Пушкина, И. А. Гончарова, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, а также учебного пособия для абитуриентов «Пишите без ошибок».
 , Издательство «Феникс»: Ростов-на-Дону, 3 издания, 2006, 2008, 2014 гг. ISBN 5-222-08491-4, ISBN 978-5-222-22187-7

Избранные произведения 
 
 Только о любви: Рассказы. — Н.Новгород.: Грань. 1992. — 8000 экз.
 
 Бесова душа
  (инсценирована в московском «Театре марионеток»)
 
 
 
 
 Закон сохранения любви: роман
 
 ; ISBN 978-5-271-38141-6 (Астрель).
 
 Бесова душа («Добровольцем в штрафбат»), роман,М. Вече — 2016 г. 352 с.— ISBN 978-5-4444-5009-3
 «Правда и блаженство»: Роман. — Минск: Харвест, 2017. — 640 с.— ISBN 978-985-183976-2
 Мужская жизнь. Роман. — М.: Голос-пресс. 2018—288 с.— ISBN 978-5-7117-0776-9
 Мужская жизнь. Роман.— М.: Вече. 2018—288 с.— ISBN 978-5-4484-0166-4
 Бесова душа, роман, Нижний Новгород, издательство Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского — 2019 г. 352 с.— ISBN 978-5-91326-497-8
 Бесова душа, роман, М. Вече — 2019 г. 352 с..— ISBN 978-5-4484-0906-6
Я свободен. Избранная проза. Издательство "Другое решение"  — 2019 г. — ISBN 978-613-8-38274-4
Герои десантники: подвиги и судьбы (при участии С. Миронова), научно-публицистическое издание, М. Вече — 2020 г. 248 с илл. — ISBN 978-5-4484-1684-2
Русский аршин, современная публицистика,  научно-популярное издание, М. Отражение — 2020 г. 320 с илл.
Закон сохранения любви, роман, М. Вече — 2020 г. 352 с..— ISBN 978-5-4484-2083-2
Рожденные на улице Мопра, роман, М., Вече — 2021 г. 416 с..— ISBN 978-5-4484-3055-8
Геройский десант. История, подвиги, судьбы. Научно-популярное издание, М., Вече — 2021 г. 320 с.: ил. — ISBN 978-5-4484-3103-6
Николай Булганин. Рядом со Сталиным и Хрущевым. Научно-популярное издание, М., АФК "Система" — 2022 г. 600 с.: ил. — ISBN 978-5-907383-90-6

Награды и признание 
 Премия города Нижнего Новгорода (2000)
 Литературная премия имени В. М. Шукшина (1999)
 Литературная премия имени А. П. Платонова «Умное сердце» (2000)
 Премия еженедельника «Литературная Россия» (2001)
 Премия журнала «Наш современник» (2001)
 Премия журнала «Роман-газета» (2002)
 Литературная премия «Югра» Ханты-Мансийск (2011)
 Всероссийская Литературная премия, посвящённая 200-летнему юбилею И. А. Гончарова (2011).
 Всероссийская Литературная премия им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (2016)
 Благодарность Министра культуры РФ (2016)
Почётная грамота Государственной Думы РФ (2016)
"Золотой Витязь", награда за прозу XI Международного славянского литературного форума, (2020)

Примечания

Литература 
 Л. Аннинский «Татуировка и шрам», о романе Е.Шишкина «Бесова душа» из книги «Родная нетовщина», М., «Хроникёр», 2008 г.
 
 А. Байдородин «Правда жизни», о романе Е.Шишкина «Правда и блаженство», журнал «Москва», № 1 — 2013 г.
 С. Гонцов «Леди Джейн в чеховском пейзаже», о романе Е.Шишкина «Закон сохранения любви», «Независимая газета-exlibris». 20.12. 2007 г.
 С. Золотцев «Всем временам времена», о творчестве Е.Шишкина, журнал «Подъем», № 1 — 2006 г.
С. Казначеев "Заветные слова", "Литературная газета", 02.06. 2021 г.
 А. Калинина «Всех огненно коснулась война», методический материал к уроку по роману Е.Шишкина «Бесова душа», журнал «Литература в школе», № 2, 2019 г.
 Л. Калинина «Университетский урок», интервью с писателем Е.Шишкиным, «Нижегородский университет» № 11, 2018 г.
 В. Катаев «О мимолетном и вечном», о книге Е.Шишкина «Концерт», журнал «Новая неделя», май, 2005 г.
 Л. Лемешев «Оживший витязь», о романе Е.Шишкина «Мужская жизнь», «Литературная газета», № 1, 2019 г.
 О. Никольская «Ради людей» о романе Е.Шишкина «Бесова душа», журнал "Нёман", Минск, № 1, 2017 г.
 М. Тарковский «Герой моего времени» о романе Е.Шишкина «Мужская жизнь», журнал «Москва», № 12 −2017 г.
 А. Трапезников «Музыканты уходят, гаснут свечи» о книге прозы Е.Шишкина «Концерт», «Литературная газета», 6 сентября, 2006 г.
А. Трапезников "Слово как образ и стиль души" о творчестве Е.Шишкина. Газета "День Литературы". 25.05. 2021 г.
А. Трапезников "Загадочный "товарищ Икс" о книге Е.Шишкина "Николай Булганин. Рядом со Сталиным и Хрущевым", "Литературная газета", №32, 10 августа 2022 г.
 А. Тюкаев «Душа взыскует красоты и правды», о творчестве Е.Шишкина, «Литературная Россия», 27 июля 2007 г.

Ссылки 
 
 
 
Евгений Шишкин: интервью Радиостанции "Культура". 09.09.2017 г. 
Евгений Шишкин: интервью Радиостанции "Победа". 21.12. 2019 г. 
Евгений Шишкин: интервью Радиостанции "Аврора". 2021 г. 

Выпускники вузов Кирова
Выпускники Нижегородского государственного университета
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Писатели Кировской области
Члены Союза писателей России
Выпускники Вятского государственного университета